Die Communauté de communes du Quercitain ist ein ehemaliger französischer Gemeindeverband (Communauté de communes) im Département Nord und der Region Nord-Pas-de-Calais. Er wurde am 28. August 2006 gegründet.

Die Communauté de communes du Quercitain entstand zum 1. September 2006 als Wiedervereinigung der Communauté de communes du Pays Quercitain und der Communauté de communes des Vallées de l’Aunelle et de la Rhônelle, die sich zu Beginn der 1980er Jahre aufgrund politischer Gegensätze getrennt hatten.

2014 fusionierte der Gemeindeverband mit der Communauté de communes du Pays de Mormal und löste sich dadurch auf.

Mitglieder

Quelle 
Le SPLAF - (Website zur Bevölkerung und Verwaltungsgrenzen in Frankreich (frz.))

Quercitain
Gegründet 2006
Aufgelöst 2014